Luke Steele, musicien australien, né le  ;
 Luke Steele, footballeur anglais né le .